Dit is een lijst van planetoïden 114001-114100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 114001 - || 2002 UT33 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114002 - || 2002 UP34 || 31 oktober 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 114003 - || 2002 UZ34 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114004 - || 2002 UF36 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114005 - || 2002 UQ36 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114006 - || 2002 UC38 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114007 - || 2002 UO38 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114008 - || 2002 UG39 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114009 - || 2002 UH39 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114010 - || 2002 UD40 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114011 - || 2002 UG40 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114012 - || 2002 UH40 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114013 - || 2002 UJ40 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114014 - || 2002 UL40 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114015 - || 2002 UW40 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114016 - || 2002 UY40 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114017 - || 2002 UG41 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114018 - || 2002 UJ42 || 30 oktober 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114019 - || 2002 UC45 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114020 - || 2002 US46 || 31 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114021 - || 2002 US49 || 31 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (114022) Bizyaev || 2002 UZ51 || 29 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (114023) Harvanek || 2002 UL52 || 29 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (114024) Scotkleinman || 2002 UB62 || 30 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (114025) Krzesinski || 2002 UC63 || 30 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (114026) Emalanushenko || 2002 UO64 || 30 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| (114027) Malanushenko || 2002 UL69 || 30 oktober 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 114028 - || 2002 VK3 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114029 - || 2002 VM3 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114030 - || 2002 VD7 || 2 november 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 114031 - || 2002 VL7 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114032 - || 2002 VM7 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114033 - || 2002 VX7 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114034 - || 2002 VO8 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114035 - || 2002 VX8 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114036 - || 2002 VK9 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114037 - || 2002 VH10 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114038 - || 2002 VN10 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114039 - || 2002 VV10 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114040 - || 2002 VY10 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114041 - || 2002 VM11 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114042 - || 2002 VV11 || 1 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114043 - || 2002 VO12 || 4 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114044 - || 2002 VY14 || 6 november 2002 || Needville || Needville
|-
| 114045 - || 2002 VC15 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114046 - || 2002 VN16 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114047 - || 2002 VT16 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114048 - || 2002 VC17 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114049 - || 2002 VD17 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114050 - || 2002 VT18 || 4 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114051 - || 2002 VY18 || 4 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114052 - || 2002 VA19 || 4 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114053 - || 2002 VD19 || 4 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114054 - || 2002 VV19 || 4 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114055 - || 2002 VG20 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114056 - || 2002 VG21 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114057 - || 2002 VR21 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114058 - || 2002 VX22 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114059 - || 2002 VW23 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114060 - || 2002 VP24 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114061 - || 2002 VQ24 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114062 - || 2002 VF25 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114063 - || 2002 VS25 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114064 - || 2002 VD26 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114065 - || 2002 VO26 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114066 - || 2002 VN28 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114067 - || 2002 VA29 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114068 - || 2002 VT29 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114069 - || 2002 VB30 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114070 - || 2002 VG30 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114071 - || 2002 VC32 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114072 - || 2002 VW32 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114073 - || 2002 VC33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114074 - || 2002 VF33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114075 - || 2002 VG33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114076 - || 2002 VJ33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114077 - || 2002 VM33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114078 - || 2002 VO33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114079 - || 2002 VX33 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114080 - || 2002 VK34 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114081 - || 2002 VO34 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114082 - || 2002 VF35 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114083 - || 2002 VS35 || 5 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114084 - || 2002 VT35 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114085 - || 2002 VW35 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114086 - || 2002 VG36 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114087 - || 2002 VJ36 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114088 - || 2002 VQ36 || 5 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114089 - || 2002 VJ38 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114090 - || 2002 VM38 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114091 - || 2002 VQ38 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114092 - || 2002 VM39 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114093 - || 2002 VO39 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (114094) Irvpatterson || 2002 VX39 || 6 november 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 114095 - || 2002 VY39 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (114096) Haroldbier || 2002 VA40 || 8 november 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 114097 - || 2002 VB40 || 8 november 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 114098 - || 2002 VJ40 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114099 - || 2002 VN40 || 5 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114100 - || 2002 VG41 || 4 november 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten